Varina ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Varina (Iowa), im Pocahontas County
 Varina (Virginia), im Henrico County